Dreihäuser ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland:
 eines Ortsteils von Demsin, siehe Dreihäuser (Demsin)
 eines Ortsteils von Pullenreuth, siehe Dreihäuser (Pullenreuth)
 eines Ortsteils von Räckelwitz, siehe Dreihäuser (Räckelwitz)
 einer Siedlung im Ortsteil Sandel der Stadt Jever
 in Frankreich:
 der deutsche Name eines Ortsteils von Phalsbourg, siehe Trois Maisons
 in Österreich:
 eines Ortsteils von Sölden, siehe Dreihäuser (Sölden)
 in Tschechien:
 eines Gehöftes in der Gemeinde Pilníkov, siehe Třídomí